

Московський сільський округ — сільський округ, Єсільський район, Акмолинська область
 Московський сільський округ — сільський округ, Костанайський район, Костанайська область